Jurij Rodionov è il detentore del titolo.

Teste di serie 

  Dominic Stricker
  Jurij Rodionov
  Norbert Gombos
  Liam Broady

  Otto Virtanen 
  Zdeněk Kolář 
  Alexander Ritschard 
  Gabriel Diallo

Qualificati

Lucky loser

Wildcard 

  Mika Brunold
  Dylan Dietrich

  Jakub Paul

Ranking protetto  

  Thai-Son Kwiatkowski

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

FlowBank Challenger Biel/Bienne 2023